Höfing bezeichnet

 Höfing (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Höfing (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern

 Höfing (Gemeinde Kematen), Ortsteil von Kematen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hofing
 Höfingen